Grafenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinde:
 Grafenberg (Landkreis Reutlingen), Gemeinde im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Ortsteile in Deutschland:
 Grafenberg (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grafenberg (Düsseldorf), Stadtteil im kreisfreien Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Grafenberg (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Grafenberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Ortschaften in Österreich:
 Grafenberg (Gemeinde Flattach), Ortschaft von Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Grafenberg (Gemeinde Straning-Grafenberg), Ortschaft von Straning-Grafenberg, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Grafenberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grafenberg (Gemeinde Grafendorf), Ortsteil von Grafendorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Grafenberg (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortsteil von Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark

Berge und Erhebungen in Baden-Württemberg (sortiert nach fallender Höhe):
 Grafenberg (Schönbuch) (550,2 m), im Schönbuch bei Kayh und Mönchberg (Herrenberg), Landkreis Böblingen
 Grafenberg (Neuffen-Vorberge) (463,9 m), bei Grafenberg, Landkreis Reutlingen
 Grafenberg (Schorndorf) (361,1 m), bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis

Berge und Erhebungen in Österreich:
 Grafenberg (Wienerwald) (525 m), Berg im Wienerwald bei Breitenfurt bei Wien, Niederösterreich

Schutzgebiete in Baden-Württemberg:
 Grafenberg (Landschaftsschutzgebiet) auf dem Grafenberg (Gemeinde Grafenberg), Landkreis Reutlingen
 Grafenberg (Naturschutzgebiet) auf dem Grafenberg (Schönbuch; Stadt Herrenberg), Landkreis Böblingen

Weinlage:
 Schorndorfer Grafenberg, auf dem Grafenberg (Schorndorf) und Sünchenberg bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis

Grafenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Schenck von Grafenberg (Ioannes Schenckius; 1530–1598), deutscher Mediziner
 Johann Georg Schenck von Grafenberg († 1620), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Burg Grafenberg
 Gräfenberg (Begriffsklärung)
 Gravenberch
 Gravenberg
 Straning-Grafenberg
 Grabenberg